SMS Comet steht für:

* SMS Comet (1860), ein Kanonenboot I. Klasse der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 SMS Comet (1892), ein Aviso der Kaiserlichen Marine